Feldbrand steht für:

 der Brandereignis-Typ einer landwirtschaftlichen Anbaufläche, siehe Flurbrand #Feldbrand

 das Ziegel- oder Gebrauchskeramik-Brennen ohne speziellen Ofen, siehe Feldbrandziegel
 die einfachste historische Form der Baukalkherstellung, siehe Feldbrand (Kalk)

Siehe auch:
 Schmelzplatz (in der Verhüttung von Metallen)